|}

Die Bahnstrecke Irmak–Karabük–Zonguldak hat eine Länge von 415 km und verbindet den türkischen Schwarzmeerhafen Zonguldak über Karabük mit der Abzweigung Irmak in der Nähe von Ankara in Anatolien.

Die eingleisige Strecke wurde 1937 errichtet. Sie verläuft ab  Zonguldak entlang dem Schwarzen Meer bis Filyos, dann folgt die Strecke dem Fluss Filyos Çayı durch das Westpontische Gebirge bis nach Karabük, wo die Strecke zuerst weiter dem linken Zufluss Soğanlı Çayı folgt, dann dem Eskipazar Çayı und dann entlang der D755 die Wasserscheide überwindet und weiter dem Çerkeş Çayı die Stadt Çerkeş erreicht. Weiter entlang dem Fluss erreicht die Strecke Kurşunlu und führt mit dem Oluk-Dağı-Tunnel in das Tal des Acı Çay, wo sie später dem Seitenfluss Terme Çayı folgt, bevor sie das Tal wechselt und dem Kızılırmak folgt und dann Irmak erreicht. 

Von 2012 bis 2016 werden der Oberbau und Kunstbauten saniert und neue Signalisierung nach ETCS Level 1 errichtet, was von der EU mit 188 Mio. Euro unterstützt wird.

Personenverkehr 
Zwischen Filyos und Zonguldak fahren Regionalzüge. Zwischen Ankara und Zonguldak verkehrt der , der für die Strecke 9,5 Stunden benötigt. Beide Richtungen werden abwechselnd je 3 Tage pro Woche bedient.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Türkei